

Geografia

Svizzera 
 Buchs – comune nel distretto di Aarau (Canton Argovia)
 Buchs – città nel distretto di Werdenberg (Canton San Gallo)
 Buchs – comune nel distretto di Dielsdorf (Canton Zurigo)
 Buchs – ex comune ora frazione di Dagmersellen, comune nel distretto di Willisau (Canton Lucerna)
 Buchs – antico nome tedesco di Buix, ex comune ora frazione del comune di Basse-Allaine nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Persone 
 Herbert Büchs (1913-1996) – militare tedesco
 Julio Buchs (1926-1973) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Roland Buchs-Binz (1941) – militare svizzero